122-мм — калібр гармат, відповідний 4.8 дюйма (48 лініям).

 122-мм гармата
 122-мм гаубиця